Сельское поселение Варзуга — муниципальное образование в составе Терского района Мурманской области, Россия.

Административным центром сельского поселения является село Варзуга.

Население 

Численность населения, проживающего на территории поселения, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года составляет 729 человек, из них 389 мужчин (53,4 %) и 340 женщин (46,6 %).

Состав 
В состав сельского поселения входят 8 населённых пунктов.

До 4 июля 2001 года на будущей территории поселения находился населённый пункт Устье Варзуги, который был упразднён в связи с отсутствием проживающего населения.

Примечания 

Сельские поселения Мурманской области
Муниципальные образования Терского района (Мурманская область)